

Događaji 
Arapi (Abasidski kalifat) napali Guangzhou.

Rođenja

Smrti

Izvori

Vanjske poveznice